Pfeifer steht für:

 Pfeifer (Familienname); siehe dort Etymologie und bekannte Namensträger
 Pfeifer (Fernsehserie) 
 Pfeifer (Musikant), eine mittelalterliche Bezeichnung für einen Musikanten
 Pfeifer (Wörterbuch), Kurzbezeichnung für das von Sprachwissenschaftler Wolfgang Pfeifer herausgegebene Etymologische Wörterbuch des Deutschen
 Pfeifer Holding, Pfeifer Seil- & Hebetechnik, Unternehmen in Memmingen
Pfeifer Group, Pfeifer Holz, europäischer Holzverarbeiter mit Sitz in Imst (Tirol)
 Pfeifer & Händel, Architekturbüro
 Pfeifer & Langen, Kölner Hersteller von Zuckerprodukten

Siehe auch:
 Pfeiffer
 Peifer
 Piper